De Dag (Belgisch dagblad)
 De Dag (Nederlands dagblad)

Zie ook 
De Dag (doorverwijspagina)